diecezja Norwich – diecezja Kościoła łacińskiego w Stanach Zjednoczonych
 diecezja Norwich – diecezja Kościoła Anglii w Wielkiej Brytanii
Zobacz też:
 diecezja wschodnioangielska – diecezja Kościoła łacińskiego w Wielkiej Brytanii z siedzibą w Norwich